Roger Furrer ist der Name folgender Personen:

* Roger Furrer (Radsportler) (* 1971), Schweizer Radrennfahrer
 Roger Furrer (Golfspieler) (* 1984), Schweizer Golfspieler